Нахманович — еврейская фамилия.
 Нахманович, Александр Львович (1924—1996) — председатель колхоза «Трудовой пахарь» Свердловского района Джамбулской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Нахманович, Пётр Абрамович (род. 1945) — советский и российский финансист, банкир.
 Нахманович, Рафаил Аронович (1927—2009) — советский и украинский кинорежиссёр-документалист.